Морско́й бой:
 Морской бой — бой кораблей или их соединений.
 «Морской бой» — настольная логическая игра на бумаге.
 «Морской бой» — советский игровой автомат.
 «Морской бой» — фильм Питера Берга.
 «Морской бой 2» — продолжение фильма.

См. также 
 Морское сражение — сражение соединений и объединений кораблей.
 Война на море — крупномасштабные боевые действия, включающие в себя морские сражения.